Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1981 – drugie mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 9–14 listopada 1981 roku w Buenos Aires. Tytułu zdobytego w mistrzostwach 1979 roku broniła reprezentacja Kuby. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 1982.

Siedem zespołów podzielonych na dwie grupy rywalizowało w pierwszej fazie systemem kołowym. Dwie czołowe z każdej z nich awansowały do półfinałów, pozostałe zaś walczyły o miejsca 5–7. Tytuł obronili Kubańczycy, zyskując jednocześnie awans do turnieju finałowego mistrzostw świata.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–7

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Panamerykańska Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
1981 w piłce ręcznej
1981 w Argentynie
Piłka ręczna w Argentynie
Sport w Buenos Aires